Собачий рай — американская короткометражная кинокомедия 2008 года, режиссёр Джеймс Ван
 Собачий рай — российский семейный фильм 2013 года, режиссёр Анна Чернакова